HMA steht für:

 Flughafen Chanty-Mansijsk (IATA-Code), russischer Flughafen
 Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle
 Hauptmünzamt, z. B. beim Bayerischen Hauptmünzamt
 High Memory Area, einem Speicherbereich eines bestimmten Prozessortyp in der Computertechnik
 Honda Manufacturing of Alabama, einem Automobil- und Motorenhersteller aus den USA
 Heads of Medicines Agencies
 Hochmittelalter (ca. 1050 bis 1250)
 Huntington Museum of Art, US-amerikanisches Kunstmuseum
 His Majesty's Airship, britischer Kriegsschiffspräfix
 HMA No. 1 Mayfly (dt. „Eintagsfliege“), erstes britisches Starrluftschiff
 HMA No. 9r, zweites britisches Starrluftschiff

hma steht für:
 Southern Mashan Hmong (ISO-639-3-Code), eine der Hmong-Sprachen

Abkürzung